Colin O’Brady (1985-) sportif américain ; 
 Frédéric O'Brady (1903-2003), acteur, artiste de cabaret et écrivain d'origine hongroise ; 
 Gertrude O'Brady (1903-1978), artiste peintre américaine.